Cadeby – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Cadeby – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)